Катерина II (імператриця Росії)
 Катерина II (княгиня Ахейська)
 Катерина II (панцерник)